Cantharidus exasperatus är en snäckart. Cantharidus exasperatus ingår i släktet Cantharidus och familjen pärlemorsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Pärlemorsnäckor
exasperatus